Nett Lake puede hacer referencia a los siguientes lugares en Minnesota, Estados Unidos:

 Nett Lake (Minnesota), un territorio no organizado del condado de Koochiching;
 Nett Lake (Minnesota), un territorio no organizado del condado de St. Louis;
 Nett Lake (Minnesota), un lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de St. Louis.